Шамви́ль () — исламский пророк, через которого Талут (Саул) был выбран первым царем сынов Исраила. Отождествляется с библейским пророком Самуилом. История пророка Шамвиля описывается во второй суре Корана, но имя его не упоминается.

История Шамвиля 
Пророк Шамвиль был послан Богом к народу Израиля после Мусы. Он происходил из рода Харуна (Аарона) и на протяжении 11 лет призывал свой народ верить в Аллаха                (Господа Бога) и руководствоваться законами Торы. Во времена пророка Шамвиля усилилось противостояние израильтян с амаликитянами, которые напали на израильтян. Многие израильтяне были убиты, либо захвачены в плен. Помимо этого был захвачен и Ковчег Завета (Табут ас-Сакина), в котором хранилась Тора и некоторые другие вещи.

Поражение от амаликитян и потеря Ковчега Завета нанесли большой моральный ущерб израильтянам и тогда они стали молить Бога о ниспослании им пророка, который бы вывел их из этого состояния. Бог избрал пророком Шамвиля, но израильтяне вначале не признали его, но затем всё таки признали его. Та же история случилась и с помазанием на царство царя Талута, которого израильтяне поначалу не хотели признавать своим царём.

Об этой истории повествуется в Коране в суре «Аль-Бакара»:

История Талута и Давуда 
Став царём, Талут стал успешно решать все государственные проблемы. Он собрал и подготовил против амаликитян сильную армию, но лишь небольшой части воинов предстояло вступить в бой с противником. В этом сражении против амаликитян принял участие и будущий царь и пророк израильтян — Давуд. Пророк Давуд вступил в схватку с царем амаликитян Джалутом (Голиафом) и одержал победу над ним.

В Коране эта история описана следующим образом:

Примечания